Le crime est notre affaire est le titre de plusieurs œuvres :
 Le crime est notre affaire, un recueil de nouvelles policières d'Agatha Christie, publié en 1929, mettant en scène les personnages de Tommy et Tuppence Beresford ;
 Le crime est notre affaire, une série télévisée britannique de 1983 et 1984, reprenant la matière du recueil de nouvelles ;
 Le crime est notre affaire, une comédie policière française de Pascal Thomas, sortie en 2008, dont le scénario reprend en fait l'intrigue du roman d'Agatha Christie, Le Train de 16 h 50, en remplaçant le personnage de Miss Marple par ceux du couple Beresford, héros du recueil de nouvelles homonyme ci-dessus.